Il doppio del torneo di tennis Martinique Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Martinique Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Olivier Delaître e Guillaume Raoux. In finale hanno sconfitto Todd Nelson e Roger Smith (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di Serie

  Patrik Kühnen /  Tom Nijssen (primo turno)
  Todd Nelson /  Roger Smith (finale)

  Nduka Odizor /  Paul Wekesa (quarti di finale)
  Arnaud Boetsch /  Éric Winogradsky (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Martinique Challenger 1990